Die Kozerki Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Grodzisk Mazowiecki. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 26. Juli bis 1. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Kozerki Open 2021 fand vom 25. bis 27. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in der Gmina Grodzisk Mazowiecki